Watton är en stad och civil parish i Norfolk, England

Watton kan också avse:

 Watton, Dorset - en ort i Dorset, England
 Watton, East Riding of Yorkshire - en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Watton at Stone - en ort i Hertfordshire, England
 Watton Green - en ort i Norfolk, England